L’ordre du Mérite naval à Cuba.
 L’ordre du Mérite naval en Espagne.
 L’ordre du Mérite naval en Russie.